Chastity – nome proprio di persona inglese femminile
Chastity – film del 1923 diretto da Victor Schertzinger
Chastity – film del 1969 diretto da Alessio de Paola e interpretato da Cher